Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ordina Open) van 2004 vond plaats van 14 tot en met 19 juni 2004 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2004. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel – Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen. Het derde reekshoofd Mary Pierce uit Frankrijk won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Klára Koukalová in twee sets. Pierce wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende WTA-titel.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste duo Lisa McShea / Milagros Sequera won het toernooi. Ze versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jelena Kostanić en Claudine Schaul in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. McShea had daarnaast een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Sequera geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2004
Rosmalen